Contea di Clarke o Clarke County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Clarke – Alabama
 Contea di Clarke – Georgia
 Contea di Clarke – Iowa
 Contea di Clarke – Mississippi
 Contea di Clarke – Virginia